Московка — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России. Входит в состав Покровского сельского поселения. Население — 9 жителей (2007 год). 
 
Расположена в северо-восточной части области в 23 км к юго-западу от Гагарина, в 17 км южнее автодороги . В 25 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Гагарин на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)